Federico IV de Holstein-Gottorp (Schleswig, Holstein-Gottorp, 18 de octubre de 1671 - Kielce, Polonia, 19 de julio de 1702). Duque de Holstein-Gottorp de 1695 hasta su muerte. Fue el segundo hijo de los duques Cristián Alberto de Holstein-Gottorp y Federica Amalia de Dinamarca.

A la edad de 23 años, en 1695, heredó el gobierno del ducado. De su padre y de su abuelo había heredado la enemistad contra Dinamarca, y decidió formar una alianza con Suecia, la enemiga tradicional del reino danés, casándose con la hija del rey Carlos XI, la princesa Eduviges Sofía de Suecia, en Estocolmo el 12 de junio de 1698. Como dote matrimonial recibió 400.000 monedas de plata de manos del rey. Además, Carlos XI lo nombró comandante supremo de todas las tropas suecas en Alemania y le otorgó el título de Generalísimo dentro del ejército sueco. A la muerte de Carlos XI, el duque Federico se dedicaría a una vida de ocio, acompañando en partidas de caza al recién coronado rey de Suecia Carlos XII, en vandálicas borracheras y diversiones crueles contra animales. 

Era tal su enemistad hacia Dinamarca, que hizo todo lo posible para eliminar el danés como lengua hablada en Holstein-Gottorp.
En 1695 levantó una fortaleza en Schleswig, que sin embargo sería arrasada por el rey Cristián V de Dinamarca en 1697. El rey Federico IV de Dinamarca comenzó una guerra contra Holstein-Gottorp en 1699 y ocupó parte considerable de Schleswig. En el verano del mismo año, su familia se mudó temporalmente a Suecia.

Su cuñado, el rey de Suecia Carlos XII, acudió en su auxilio, desembarcando con un ejército en la costa danesa, en julio del año 1700. Tras negociaciones de paz firmadas en agosto del mismo año, el rey danés desocupó la zona y le otorgó al duque compensaciones por los daños sufridos.
 
Acompañó a Carlos XII en su campaña militar al inicio de la Gran Guerra del Norte. El 14 de abril de 1702 durante la campaña militar contra Polonia, cayó en la batalla de Kliszów el 9 de julio de 1702, a la edad de 30 años.
Días después, Eduviges Sofía dio a luz a Carlos Federico, heredero del ducado, y tanto la duquesa como su hijo se mudaron a Suecia.

Antepasados 

Duques de Holstein-Gottorp del siglo XVII
Duques de Holstein-Gottorp del siglo XVIII